Бригади́ровка (), село,
Бригадировский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322881501. Население по переписи 2001 года составляет 443 (197/246 м/ж) человека.

Является административным центром Бригадировского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Бабенково,
Липчановка и
Федоровка.

Географическое положение 
Село Бригадировка находится у истоков реки Сухой Изюмец, ниже по течению расположено село Бабенково.
На реке несколько запруд.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт села
 Сайт Верховной рады Украины